Rödern steht für:
 Rödern (Ebersbach), Ortsteil der Gemeinde Ebersbach (bei Großenhain), Landkreis Meißen, Sachsen
 Rödern (Hunsrück), Ortsgemeinde im Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Rödern (Küps), Ortsteil des Marktes Küps, Landkreis Kronach, Bayern
 Rödern (Remptendorf), Ortsteil der Gemeinde Remptendorf, Saale-Orla-Kreis, Thüringen
 eine naturheilkundliche Behandlungsart, bei der Sekrete der Mandeln mit speziellen Glaswerkzeugen abgesaugt werden (s. Roederbehandlung)

Rödern ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich von Rödern († 1564), schlesischer Adliger, österreichischer Minister in Schlesien

Siehe auch:
 Roedern
 Rüdern
 Redern (Adelsgeschlecht)